

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Harlem – census-designated place della Contea di Hendry, Florida
 Harlem – città della Contea di Columbia, Georgia
 Harlem – città della Contea di Blaine, Montana
 Harlem – quartiere di New York
 Fiume Harlem – canale navigabile di New York

Altro 
 Harlem – album di Duke Ellington del 1964
 Harlem – film del 1943 diretto da Carmine Gallone

Pagine correlate 
Haarlem